Cardrona bezeichnet

Cardrona (Neuseeland), Ort in Neuseeland
Cardrona Alpine Resort, Skigebiet nahe Cardrona
Cardrona River, durch den Ort führender Fluss
Cardrona (Schottland), Dorf in den Scottish Borders